Matongé oder Matonge bezeichnet

 Matonge (Australien), einen Ort in den Verwaltungsgebieten Coolamon Shire und Narrandera Shire, New South Wales, Australien
 Matongé (Ixelles), ein Wohnviertel in Ixelles/Elsene in der Region Brüssel-Hauptstadt, Belgien
 Matonge (Kinshasa), ein Wohnviertel im Stadtbezirk Kalamu, Kinshasa, Demokratische Republik Kongo

Siehe auch: Matong